Николас Эстли (; около 1277—1325) — английский аристократ, 2-й барон Эстли самое позднее с 1301 года.

Биография 
Николас Эстли принадлежал к старинному рыцарскому роду, представители которого владели землями в Уорикшире (Центральная Англия). Он был сыном сэра Эндрю Эстли и его жены Сибиллы, родился примерно в 1277 году. После смерти отца (самое позднее в январе 1301 года) Николас унаследовал семейные владения и баронский титул. Барон участвовал в войне с Шотландией, сражался при Бэннокбёрне в 1314 году, где попал в плен, позже получил свободу. Он умер в 1325 году бездетным, так что его наследником стал племянник — Томас Эстли.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Эстли
Участники битвы при Бэннокбёрне
Бароны Англии XIV века
Эстли